Националният химн на Мианмар е приет на 22 септември 1947 г., след придобиването на независимост от Великобритания.

Мелодията и текстът са написани от Сая Тин.

Според Конституцията на Мианмар (2008) пълната версия на този химн се изпълнява както в традиционен бирмански стил, така и в западен стил. Цялата версия обикновено се използва в страната.

Текст

Оригинален текст 
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်း နဲ့ မ သွေ,
တို့ပြည်, တို့ မြေ,
များ လူ ခပ် သိမ်း, ငြိမ်းချမ်းစေဖို့,
ခွင့် တူညီမျှ, ဝါဒ ဖြူစင်တဲ့ ပြည်,
တို့ပြည်, တို့ မြေ,
ပြည်ထောင်စု အ မွေ, အမြဲ တည်တံ့ စေ,
အဓိဋ္ဌာန် ပြု ပေ, ထိန်းသိမ်းစို့ လေ.
(ကမ္ဘာ မ ကျေ, မြန်မာပြည်,
တို့ ဘိုးဘွား အ မွေ စစ် မို့ ချစ်မြတ်နိုး ပေ.) 2
ပြည်ထောင်စု ကို အသက်ပေ လို့ တို့ ကာကွယ် မ လေ,
ဒါ တို့ပြည် ဒါ တို့ မြေ တို့ ပိုင်နက် မြေ.
တို့ပြည် တို့ မြေ အကျိုးကုု ညီ ညာ စွာ တို့ တစ်
တွေ ထမ်းဆောင် ပါ စို့ လေ တို့ တာဝန် ပေ အဖိုးတန် မြေ.

Превод на български 
Докато светът се скъса, да живее Мианмар !
Обичаме нашата земя, защото това е нашето истинско наследство.

Докато светът се скъса, да живее Мианмар!
Обичаме нашата земя, защото това е нашето истинско наследство.

Ние ще жертваме живота си, за да защитим нашата страна,
Това е нашата нация, това е нашата земя и тя принадлежи на нас.

Като нашата нация и нашата земя, нека да направим добри дела на нашия народ в единство!
И това е нашият дълг, нашата безценна земя.

Източници 

Мианмар
Национални символи на Мианмар